Duthoit steht für:
 Duthoit Point, Landspitze auf Nelson Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Isabelle Duthoit (* 1970), französische Musikerin und Komponistin